Трюмо́ (от ) — может означать:

 Трюмо — большое настенное или напольное зеркало.
 Трюмо — деталь в архитектуре, простенок между двумя расположенными рядом оконными или дверными проёмами.